El nombre Hartzenbusch puede referirse a:

Hartzenbusch Lee (1919 - 1994), pedagogo y poeta español;
Juan Eugenio Hartzenbusch (1806 - 1880), escritor y dramaturgo español;
Eugenio Hartzenbusch e Hiriart (1840 - 1910), escritor español, hijo del anterior.